UVW steht für:

 UVW-Regel der Elektrotechnik, siehe Drei-Finger-Regel#Merkregel
 uvw-Theorem (Informatik), siehe Pumping-Lemma

Abkürzung